Blountville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blountville (South Carolina)
 Blountville (Tennessee)

Siehe auch:
 Blountsville